Щуцин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Домбровский повят, Малопольское воеводство. Население — 13 393 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Борки
 Бжезувка
 Буды
 Буковец
 Чайкув
 Чекай
 Чолнув
 Далестовице
 Домбровица
 Дещыско
 Генсица
 Глодувка
 Ханнув
 Конты
 Кемпа
 Кнее
 Коцелина
 Колёня
 Крулювка
 Ляскувка-Делястовска
 Лехувка
 Липова
 Любаш
 Лабузувка
 Лонки
 Ленка-Щуциньска
 Ленка-Жабецка
 Луги
 Манюв
 Манюв-Дольны
 Манюв-Гурны
 Манюв-Сьродковы
 Нова-Колёня
 Нова-Весь
 Окоп
 Ольшина
 Орчки
 Пяски
 Подебрень
 Подгуже
 Подкосцеле
 Подлесе
 Подлюбасе
 Подмалец
 Подрадване
 Подвале
 Радван
 Рендзина
 Ружница
 Руда
 Рушкова
 Рынек
 Скшинка
 Слупец
 Стара-Весь
 Сухы-Грунт
 Щуцин
 Свидрувка
 Угодув
 В-Полях
 Вежыце
 Викторув
 Воля-Щуциньска
 За-Брнем
 Забрне
 Захмельне
 Загурче
 Заезеже
 Закемпе
 Залесе
 Залуже
 Замысове
 Зелёна
 Желязувка

Соседние гмины 
 Гмина Чермин
 Гмина Домброва-Тарновска
 Гмина Лубнице
 Гмина Менджехув
 Гмина Пацанув
 Гмина Радгощ
 Гмина Вадовице-Гурне

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства